Аля́кринский — русская семинаристская фамилия, от латинского alacer, родительный падеж alacris («бодрый»).
 Алякринский, Алексей Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Алякринский, Борис Сергеевич (1911—1990) — советский учёный-медик, полковник медицинской службы.
 
 Алякринский, Иван Петрович (1802 — не ранее 1859) — русский поэт.
 Алякринский Иероним (в миру Иоанн Степанович Алякринский; 1738—1828) — архимандрит Русской православной церкви.
 Алякринский, Николай Владимирович (1896—1938) — советский военно-морской деятель, начальник НИИ военного кораблестроения, инженер-флагман 2-го ранга.
 Алякринский, Пётр Александрович (1892—1961) — советский художник.
 Алякринский, Сергей Александрович (1889—1938) — русский поэт.